Фрисо Нейбур (; 26 мая 1965, Неймеген) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (1993).

В составе сборной Нидерландов участник 6-и Олимпиад (1996—2006) и 4-х командных чемпионатов Европы (1992—1997, 2001—2003).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Нидерландов